Maya je ženské křestní jméno.

Jméno nejednoznačného původu a významu. Spojuje se buď se jménem starořímského boha Maia (latinsky Maius, odtud i název měsíce května), nebo se staroindickým Maya. V Sanskrtu se vykládá jako iluze, bylo to alternativní jméno hinduistického boha Durgy. V Buddhistické tradici bylo toto jméno matky Siddharthy Gautamy (Buddha). V Řecké a Římské mytologii byla Maia nejstarší z Plejád, skupiny sedmi hvězd v konstelaci Taurus (Býka).

Maya může být z hebrejského slova majim (voda) nebo se vykládá jako zkrácená forma slova ma'ajan (pramen).

Mayu (真優, 満夕) je stvořená ze dvou japonských slov 真 (ma) pravda a 優 (yu) něžnost, nadřazenost nebo 夕 (yu) "večer".

Maja se také používá jako zdrobněliny Marie, Magdaleny, Amayi a Amalie.

Mayuri je indické a japonské jméno.

Známé nositelky jména 
 Maya Angelou, americká básnířka a spisovatelka
 Maja Von Vogel, německá spisovatelka pro děti
 Mayim Bialik, americká herečka
 Mayuri Kurotsuchi, japonská vědkyně
 Maja Kameníková, dcera herečky Sabiny Laurinové a stomatologa Karla Kameníka

Fiktivní postavy 
 Včelka Mája – pohádková postavička ze stejnojmenného pohadkového seriálu

Slavné rody 
 Mayové – původní obyvatelé jižního Mexica a severní části Střední Ameriky

Reference 
 Miloslava Knappová, Jak se bude vaše dítě jmenovat?

Související články 
 Seznam článků začínajících na „Maya“

Externí odkazy 
 

Ženská jména